Афонов — фамилия; имеет женскую форму Афонова.
 Афонов, Василий Ильич (1910—1943) — участник антифашистского подполья в Таганроге, командир партизанского отряда.
 Афонов, Иван Ильич (1905—1979) — советский государственный деятель, 2-ой секретарь ЦК Коммунистической Партии (большевиков) Казахстана/Коммунистической Партии Казахстана.